Casette di Sotto ima više značenja:
 Casette di Sotto, Modena
 Casette di Sotto, Verona